Финал Кубка УЕФА 2007 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 2006/07, 36-го сезона в истории Кубка УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 16 мая 2007 года, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. В матче встретились испанские «Эспаньол» и «Севилья». Обладатель Кубка УЕФА 2005/06 «Севилья» защитила свой титул, победив соперника в серии послематчевых пенальти 3:1, после того как основное время матча закончилось при счёте 1:1, а дополнительное 2:2. Впервые спустя более чем 20 лет одному клубу удалось выиграть Кубок УЕФА дважды подряд — «Севилья» повторила успех «Реал Мадрида», побеждавшего в турнире в 1985 и 1986 годах.

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок УЕФА 2006/2007

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

2007
Кубок УЕФА
Май 2007 года
Лига Европы УЕФА 2007
Лига Европы УЕФА 2007
Кубок УЕФА 2006/2007
События 16 мая
Международные спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 2007 году
Международные соревнования по футболу в Шотландии
Спорт в Испании в 2007 году